Виле́н Алекса́ндрович Калю́та (; 1930—1999) — советский и украинский кинооператор. Заслуженный деятель искусств Украины (1995).

Биография 
Родился 22 октября 1930 года в Гуляйполе (ныне Запорожская область, Украина).

В 1952 году окончил Васильковское авиационно-техническое училище. С 1955 года работал на киностудии имени А. П. Довженко. Член КПСС с 1953 года. В 1960 году окончил курсы операторов на киностудии Довженко. В 1990-е годы работал на студиях «ТРИТЭ» (Москва) и «Camera One» (Франция). С 1997 года — член-корреспондент Академии искусств Украины. Долгие годы жил в Киеве, на Русановке.

Признание и награды 
 лауреат Вкф в номинации «Приз за операторскую работу» (1984)
 Государственная премия СССР (1987) — за съёмки художественного фильма «Полёты во сне и наяву» (1982)
 Орден «Знак Почёта» (19.5.1981)
 Заслуженный деятель искусств Украины (1995)
 Государственная премия Российской Федерации (1993)
 Государственная премия Российской Федерации (1995)
 Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (2000 — посмертно) — за работы последних лет

Фильмография 
  — Белая птица с чёрной отметиной (режиссёр Ю. Ильенко)
  — Наперекор всему (режиссёр Ю. Ильенко)
  — Волны Чёрного моря
  — Бирюк (режиссёр Р. Балаян)
  — Своё счастье (режиссёр В. Криштофович)
  — Ждите связного
  — Мелочи жизни (режиссёр В. Криштофович)
  — Будем ждать, возвращайся
  — Полёты во сне и наяву (режиссёр Р. Балаян)
  — Поцелуй (режиссёр Р. Балаян)
  — Легенда о княгине Ольге (режиссёр Ю. Ильенко)
  — Два гусара (режиссёр В. Криштофович)
  — Храни меня, мой талисман (режиссёр Р. Балаян)
  — Смиренное кладбище (режиссёр А. Итыгилов) 
  — Урга — территория любви (режиссёр Н. Михалков)
  — Утомлённые солнцем (режиссёр Н. Михалков)
  — Приятель покойника (режиссёр В. Криштофович)

Примечания

Ссылки 
 Вилен Калюта: Досье в Энциклопедии отечественного кино

Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства
Похороненные на Байковом кладбище
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов Украины